|}

Die Bahnstrecke Plzeň–Cheb ist eine elektrifizierte Hauptbahn in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Kaiser-Franz-Josephs-Bahn (KFJB) als Teil ihrer Hauptverbindung von Wien errichtet und betrieben wurde. Sie verläuft von Plzeň (Pilsen) über Mariánské Lázně (Marienbad) nach Cheb (Eger). Sie ist als Ausbaustrecke Teil des Dritten Eisenbahnkorridors in Tschechien, der von Cheb über Plzeň und Prag nach Ostrava führt.

Geschichte 

Die Strecke Pilsen–Eger wurde am 28. Januar 1872 eröffnet. Sie war Teil der Verbindung von Wien über Budweis und Pilsen nach Eger, welche durch die Kaiser-Franz-Josephs-Bahn errichtet wurde. Im Jahre 1884 wurde die Bahngesellschaft verstaatlicht und die Strecke gehörte fortan zum Netz der k.k. österreichischen Staatsbahnen kkStB.

In den 1930er Jahren begann der Ausbau der bislang eingleisigen Strecke mit einem zweiten Gleis. Die Abschnitte Plzeň–Kozolupy und Lipová u Chebu–Cheb wurden fortan zweigleisig betrieben.

In den 1960er Jahren wurde die Strecke als wichtige Verbindung zu den nordwestböhmischen Braunkohlegruben mit Industriestrom 25 kV 50 Hz elektrifiziert. Am 8. November 1967 wurde der elektrische Zugverkehr auf dem Abschnitt von Plzeň nach Svojšín und am 9. Juni 1968 weiter bis Cheb eröffnet.

Nach der politischen Wende in der Tschechoslowakei erhielt die Verbindung schon bald ihre alte Bedeutung als wichtigste Strecke zwischen Böhmen und Westdeutschland zurück. Im Rahmen der Transeuropäischen Netze (TEN) wurde die Verbindung Teil des Dritten Eisenbahnkorridors (Čadca–Bohumín–Prag–Plzeň–Cheb–Schirnding) in Tschechien. Zur Erhöhung der Durchlassfähigkeit werden derzeit neben der Erneuerung von Gleisen und Anlagen weitere Abschnitte für zweigleisigen Betrieb umgebaut. 2007 erhielt der Abschnitt Kozolupy–Pňovany ein zweites Gleis.
Der Abschnitt Stříbro – Planá u Mariánských Lázní wurde 2010 bis 2011 ausgebaut. Dort sind schon zahlreiche Brücken erneuert und die Bahnhöfe Stříbro und Svojšín mit Bahnsteigunterführungen versehen worden. Die Gesamtstrecke wurde bis 2016 ertüchtigt.

In den Jahren 2019 bis 2022 ist die Ausrüstung der Strecke mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS vorgesehen.

Zugverkehr 

Wegen der überwiegenden Eingleisigkeit der Strecke und der starken Belegung mit Güterzügen verkehren Reisezüge derzeit nur in größeren Abständen. Im Zweistundentakt besteht eine Schnellzugverbindung zwischen Františkovy Lázně (Franzensbad) bzw. Cheb und Prag. Überregionaler Fernverkehr findet auf der Strecke derzeit nur in Richtung Prag statt. Im Nahverkehr besteht ein angenäherter Zweistundentakt. (Stand Mai 2007)

Seit 11. Dezember 2011 verkehrt samstags das Zugpaar SC 502/511 (Bohumín–Františkovy Lázně). Der dafür eingesetzte Neigetechnik-Triebzug der ČD-Baureihe 680 benötigt für die 106 Kilometer zwischen Plzeň und Cheb nur noch 64 Minuten, was einer Reisegeschwindigkeit von etwa 100 km/h entspricht. Seit Dezember 2014 verkehren täglich zwei Zugpaare in dieser Relation.

Personenzüge bedienen die Abschnitte Plzeň–Svojšín und Mariánské Lázně–Cheb. Eilzüge verkehren in der Relation Plzeň–Cheb(–Karlovy Vary).

Weblinks 

 (Praha–)Beroun–Plzeň–Cheb auf zelpage.cz
 Daten auf atlasdrah.net

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien